Manuel Tello puede referirse a:

 Manuel Tello (1824-?), impresor español del siglo XIX;
 Manuel Tello Barraud (1888-1971), político y diplomático mexicano;
 Manuel Tello Jorge (1984), futbolista español;
 Manuel Tello Macías (1935-2010), político y diplomático mexicano;
 Manuel Tello Navarro (1989), futbolista peruano;
 Manuel Tello Amondareyn (1849-1897), periodista español.